Præsidentvalget 1996 på Island.

Island 1996
Politiske valg i Island